Herrsching steht für:
 Herrsching am Ammersee, Gemeinde im Landkreis Starnberg, Bayern
 Herrsching (Schiff, 1956) motorgetriebenes Fahrgastschiff auf dem Ammersee
 Herrsching (Schiff, 2002) motorgetriebenes Fahrgastschiff auf dem Ammersee